Ylipäänsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ylipäänsaari (ö i Rovaniemi), Lappland, 
 Ylipäänsaari (ö i Östra Lappland), 

Robotskapade Finlandförgreningar